Imię i nazwisko Mick McGrath nosili lub noszą m.in.:
 Mick McGrath  (ur. 1936) – irlandzki piłkarz, reprezentant kraju
 Mick McGrath (ur. 1947) – australijski lekkoatleta, trójskoczek, olimpijczyk z 1972